Praszywe – kocioł lodowcowy w Dolinie Łatanej w Tatrach Zachodnich
 Praszywe – rozdroże szlaków w dolinie Parzychwost w Tatrach Zachodnich